Glackmeyer ist der Name von

 Louis-Édouard Glackmeyer (1793–1881), auch: Louis-Édouard Glackemeyer, kanadischer Notar und Kommunalpolitiker in Quebeck

Glackmeyer steht für

 Glackmeyer Township, Ontario, Vorort von Cochrane in Ontario in Kanada, siehe Cochrane, Ontario

Siehe auch:
 Glackemeyer